Gedicke oder Gedike ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Emil Gedike (1797–1867), deutscher Mediziner und ärztlicher Leiter der Königlich Preußischen Krankenwartschule an der Charité Klinik in Berlin
 Friedrich Gedike (1754–1803), deutscher Pädagoge
 Lambert Gedicke (1683–1736), deutscher Theologe und Kirchenlieddichter
 Ludwig Gedike (1760–1838), deutscher Pädagoge, Bruder von Friedrich Gedike
 Simon Gedik (1551–1631), deutscher Theologe